Galluppi – famiglia nobile italiana originaria di Tropea

Persone 
 Enrico Galluppi – politico, avvocato docente universitario italiano
 Giuseppe Galluppi – storico e saggista italiano
 Pasquale Galluppi – filosofo italiano